Евлево — название нескольких населённых пунктов:
 Евлево — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Евлево — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Евлево — деревня в Тукаевском районе Республики Татарстан.